Voor wie de klok luidt, een boek uit 1940 van Ernest Hemingway
For Whom the Bell Tolls (film), de verfilming van Hemingsways boek uit 1943
For Whom the Bell Tolls (Metallica), een nummer van Metallica
For Whom the Bell Tolls (Pink Floyd), een dubbel-cd van Pink Floyd